Crystal Lakes kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crystal Lakes (Missouri)
Crystal Lakes (Ohio)

Zie ook 
 Crystal Lake